Hongaarse Werkerspartij, de voorloper van de Hongaarse Socialistische Arbeiderspartij
 Moslim Democratische Partij
 Moslim Democratische Partij (Nederland)
 Peruviaanse Democratische Beweging(Movimiento Democrático Peruano), een voormalige politieke partij in Peru.